«Autorretrato» puede referirse a cuadros de género autorretrato pintados por Pablo Picasso:

Siglos XIX y XX 
 Autorretrato (Picasso, 1892)
 Autorretrato (Picasso, 1899)
 Autorretrato (Picasso, 1901) (:w:it)
 Autorretrato (Picasso, 1907) (:w:it)